Алаєв ()— російське і 
татарське прізвище. Жіноча форма — Алаєва.

Відомі носії 
 Алаєв Енрід Борисович (1925, Одеса) — доктор економічних наук (1974).
 Алаєв Петро Тимофійович (1946, Маріуполь) — важкоатлет, тренер з важкої атлетики та американського футболу.

Російські прізвища
Татарські прізвища